A categoria 70 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2018 ocorreu no dia 24 de setembro de 2018 na Arena Nacional de Ginástica, em Baku, no Azerbaijão, com início às 10:00 no horário local (UTC+4).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ver também 
 Campeonato Mundial de Judô
 Judô nos Jogos Olímpicos

Ligações externas 
 Site da Confederação Brasileira de Judô - CBJ
 Site da Federação Internacional de Judô - IJF (em inglês)

Campeonato Mundial de Judô de 2018